Hội An (An Giang), een district in de provincie An Giang
 Hội An (Quảng Nam), een kuststad in de provincie Quảng Nam
 Hội An (rivier), een rivier